Нижче наведена бібліографія Браяна Вілсона Олдіса (1925—2017), британського автора наукової фантастики, фентезі, фантастики жахів. Митець за своє життя написав понад 80 романів і 300 оповідань, а також декілька томів поезії.

Романи 

 «Брайтфаунтські щоденники» () — (1955, Faber)
 «Без зупинки» () — (1955, Faber), (1958, Faber), (1959, Digit), (1976, Pan), (2000, Millennium); у США «Зореліт» () — (1960, Signet S1779), (1969, Avon V2321)
 «Перекладач» () — (1960, Digit R506), (1967, Four Square 1970); у США «Вклонитися Нулю» () — (Ace D-443)
 «Чоловіча відповідь» () — (1960, Digit R506), (1967, Four Square 1970)
 «Первісний потяг» () — (1961, Ballantine F555), (1967, Sphere), (1976, Panther)
 «Теплиця» () — (1962, Faber), (1965, Four Square 1147), (1979, Panther)
 «Сива борода» () — (1964, Harcourt, Brace & World), (1964, Faber), (1965, Signet P2689), (1968, Panther)
 «Темні світлові роки» () — (1964, Signet D2497), (1964, Faber), (1966, Four Square 1437), (1979, Panther)
 «Землею створене» () — (1965, Faber), (1966, Doubleday), (1967, Four Square), (1967, Signet P3116), (1979, Panther), (1980, Avon)
 «Епоха» () — (1967, Faber), (1969, Sphere), (1979, Panther); у США «Криптозойський» () — (1969, Avon), (1978, Panther)
 «Звіт про ймовірність А» () — (серіалізований, 1967), (1968, Faber), (1969, Sphere). (1969, Doubleday), (1970, Lancer), (1980, Avon)
 «Босоногий у голові» () — (1969, Faber), (1970, Doubleday), (1972, Ace), (1974, Corgi), (1981, AVON), (1990, Gollancz VGSF Classics)
 «Франкенштайн на свободі» () — (1973, Jonathan Cape), (1974, Random House), (1975, Fawcett Crest), (1975, Pan)
 «Вісімдесятихвилинна година» () — (1974, Jonathan Cape), (1974, Doubleday), (1975, Leisure), (1975, Pan)
 «Малазійський гобелен» () — (1976, Jonathan Cape), (1977, Harper & Row), (1978, Panther), (1978, Ace), (1985, Berkley)
 «Брати голови» () — (1977, Pierrot), (1979, Panther)
 «Вороги системи» () — (1978, Jonathan Cape), (1978, Harper & Row), (1980, Panther), (1981, Avon)
 «Інший острів Моро» () — (1980, Jonathan Cape), (1982, Panther) або «Острів під назвою Моро» () — (1981, Simon & Schuster), (1981, Timescape)
 «Відважна нова планета» () — (1984)
 «Руїни» () — (1987)
 «Позавчорашній рік» () або «Розтріскування на критичній позначці» () — (1987, Franklin Watts), (1987, Kerosina), (1988, St. Martin's), (1989, New English Library)
 «Дракула на волі» () — (1990, HarperCollins), (1991, Graftton)
 «Білий Марс, або, Розум трохи звільнився» () — (1999, Little, Brown UK), (2000, St. Martin's) 
 «Наддержава» () — (2002, Orbit)
 «Критська соска» () — (2002)
 «Справи в компанії Hampden Ferrers» () — (2004)
 «Здоровий глузд і панна» () — (2005, PS Publishing)
 «Йокаста» () — (2006, Rose Press)
 «КРИЗА» () — (2007, del Rey), (2007, Duckworth)
 «Волкот» () — (2010, Goldmark)
 «Зяблики Марса» () — (2012)
 «Зона комфорту» () — (2013)

Серії романів 

 Серія «Гораціо Стаббс» ():
 «Хлопчик, якого виростили вручну» () — (1970, Weidenfeld & Nicolson), (1971, Signet T4575), (1971, Corgi)
 «Солдат вишикувався» () — (1971, Weidenfeld & Nicolson), (1972, Corgi)
 «Грубе пробудження» () — (1978, Weidenfeld & Nicolson), (1979, Corgi)

Омнібус «Сага про Гораціо Стаббса» () — (1985, Panther)

 Серія «Квартет зброєносців» ():
 «Життя на заході» () — (1980, Weidenfeld & Nicolson), (1982, Corgi)
 «Забуте життя» () — (1988, Gollancz), (1989, Atheneum / Macmillan), (1989, Mandarin)
 «Пам'ятний день» () — (1993, HarperCollins UK), (1993, St. Martin's Press), (1994, Flamingo)
 «Десь на схід від життя» () — (1994, Carroll & Graf), (1994, Flamingo)
 Трилогія «Гелліконія» ():
 «Весна Гелліконії» () — (1982, Atheneum), (1982, Jonathan Cape), (1983, Berkley), (1983, Granada)
 «Літо Гелліконії» () — (1983, Atheneum), (1983, Jonathan Cape), (1984, Berkley), (1985, Granada)
 «Зима Гелліконії» () — (1985, Atheneum), (1985, Jonathan Cape), (1986, Berkley), (1986, Granada)

Омнібус «Гелліконія» () — (2010, Gollancz SF Masterworks)

Твори короткої форми

Збірки 

 «Простір, час і Натаніель» () — (1957, Faber), (1966, Four Square 1496), (1979, Panther), збірка з 14 оповідань
 «Полог часу» () — (1959, Faber), (1963, Four Square 821), збірка з 10 оповідань і 1 повісті
 «Немає часу, як завтра» () (1959, Signet S1683), збірка з 11 оповідань і 1 повісті
 «Екватор» () або «Екватор і сегрегація» () — (1963), збірка з 2 повістей
 «Повітря Землі» () — (1963, Faber), (1965, Four Square 1325), збірка з 4 оповідань і 4 повістей
 «Зоряне тепло» () — (1963, Signet D2411), збірка з 4 оповідань і 4 повістей
 «Найкращі фантастичні оповідання Браяна Олдіса» () — (1965, Faber); у США «Хто може замінити чоловіка?» () — (1965, Harcourt, Brace & World), (1967, Signet P3311), збірка з 11 оповідань і 4 повістей
 «Слинне дерево та інші дивні нарости» () — (1966, Faber), (1968, Sphere), збірка з 7 оповідань та 3 повістей
 «Intangibles Inc. та інші історії» () — (1969, Faber), (1971, Corgi), збірка з 5 повістей
 «Момент затемнення» () — (1970, Faber), (1972, Doubleday), (1973, Panther), збірка з 12 оповідань та 3 повістей
 «Планета неандертальців» () — (1970, Avon), збірка з 4 повістей
 «Найкращі науково-фантастичні оповідання Браяна В. Олдіса» () — (1971), збірка з 14 оповідань і 2 повістей
 «Книга Браяна Олдіса» () — (1972, DAW 29), UK title The Comic Inferno (1973, New English Library), збірка з 5 оповідань і 4 повістей
 «Останні накази та інші історії» () — (1977, Jonathan Cape), (1979, Panther), збірка з 23 оповідань і 1 повісті
 «Галактики як піщинки» () — (1979, Panther), збірка з 9 оповідань
 «Брати голови і Де сходяться лінії» () — (1979), збірка з 1 роману, 1 повісті та 6 поем
 «Нові прибуття, старі зустрічі» () — (1979, Jonathan Cape), (1980, Harper & Row), (1981, Avon), збірка з 9 оповідань і 3 повістей
 «Чужорідні тіла» () — (1981), збірка з 5 оповідань і 1 повісті
 «Бестселери Том 3 №9: Найкраще від Олдіса» () — (1983), збірка з 10 оповідань і 2 повістей
 «Сезони в польоті» () — (1984, Jonathan Cape), (1986, Atheneum), (1986, Grafton), (1988, Ace), збірка з 8 оповідань (10 у 1986 році) і 1 повісті
 «Науково-фантастична блюзова програмна збірка» () — (1987), збірка з 3 оповідань і 2 поем
 «Магія минулого» () — (1987), збірка з 2 оповідань
 «Найкращі фантастичні оповідання Браяна В. Олдіса» () — (1988), збірка з 18 оповідань і 3 повістей
 «Найкращі фантастичні оповідання» () — (1988), збірка з 18 оповідань і 3 повістей
 «Людина свого часу: найкращі науково-фантастичні оповідання Браяна В. Олдіса» () — (1988, Atheneum) , (1990, Collier), збірка з 19 оповідань і 3 повістей
 «Науково-фантастичний блюз» () — (1988), збірка з 3 оповідань, 15 поем і 11 п'єс
 «Романтика Екватора. Кращі фантастичні оповідання» () — (1989, Gollancz), (1990, Atheneum / Macmillan) , збірка з 22 оповідань і 4 повістей
 «Тілесні функції» () — (1991), збірка з 2 оповідань, 2 повістей, 2 поем і 1 есею
 «Туполєв, що зайшов занадто далеко та інші історії» () — (1993, HarperCollins UK), (1994, St. Martin's), збірка з 6 оповідань, 5 повістей і 2 поем
 «Таємниця цієї книги» () — (1995, HarperCollins UK), у США «Звичайна глина: 20 дивних історій» () — (1996, St. Martin's), збірка з 20 оповідань і 3 повістей
 «Суперіграшки на все літо та інші історії про час майбутнього» () — (2001, Orbit), (2001, St. Martin's), збірка з 18 оповідань і 1 повісті
 «Культурні паузи» () — (2005, Tachyon Publications), збірка з 9 оповідань та 3 повістей
 «Передісторія розуму» () — (2008, Mayapple Press), збірка з 55 поемами
 «Винахід щастя» () — (2013), збірка з 33 оповідань
 «Зібрання творів Браяна Олдіса» ():
 «Повне зібрання оповідань: 1950-ті» () — (2013), збірка з 57 оповідань і 8 повістей
 «Повне зібрання оповідань: 1960-ті (Частина 1)» () — (2015), збірка з 11 оповідань і 6 повістей
 «Повне зібрання оповідань: 1960-ті (Частина 2)» () — (2015), збірка з 10 оповідань і 6 повістей
 «Повне зібрання оповідань: 1960-ті (Частина 3)» () — (2015), збірка з 18 оповідань, 3 повістей і 1 есею
 «Повне зібрання оповідань: 1960-ті (Частина 4)» () — (2015), збірка з 28 оповідань, 7 повістей і 1 есею
 «Повне зібрання оповідань: 1970-ті (Частина 1)» () — (2016)
 «Повне зібрання оповідань: 1970-ті (Частина 2)» () — (2016)
 «Повне зібрання оповідань: 1980-ті (Частина 1)» () — (2016)
 «Повне зібрання оповідань: 1980-ті (Частина 2)» () — (2016)
 «Повне зібрання оповідань: 1990-ті» () —  (2016)

Твори короткої форми, що не входили до збірок 
 «Індекс життя» (; 1954)
 «Кінцева конструкція» (; 1967)
 «Мисливець у своїй тарілці» (; 1970)
 «Таємниця Голмана Ганта і грубий рівень смертності» (; 1970)
 «Погода на острові Даманський» (; 1970)
 «День, коли настала рівність» (; 1971)
 «Рукопис, знайдений у поліцейській державі» (; 1972)
 «Шоу Ерґота» (; 1972)
 «Дивне у знайомому» (; 1973)
 «Планета на дні саду» (; 1973)
 «Змія, що горить на вівтарі» (; 1973)
 «Гороскоп молодого солдата» (; 1973)
 «Жінка в сонячному світлі з мандоліною» (; 1973)
 Серія «Загадки» ():
 «Три загадки I» ():
 «Загадка її подорожі» (; 1973)
 «І Цзин, хто ти?» (; 1973)
 «Великий Ланцюг Буття чого?» (; 1973)
 «Три загадки II: Вічна тема вигнання» ():
 «Вічна тема вигнання» (; 1973)
 «Всі ці міцні старі чари» (; 1973)
 «Ніхто не говорив і не махав рукою на прощання» (; 1973)
 «Три загадки III: Все в Божому задумі» ():
 «Нестерпність інших життів» (; 1974)
 «Старі образи, що втікають і швидкоплинно минають» (; 1974)
 «Погляд на сонячний бік затемнення» (; 1974)
 «Схеми до трьох (загадкових) історій» ():
 «Дівчинка з Тау-Мрії» (; 1974)
 «Екіпаж нерухомості» (; 1974)
 «Культурний побічний ефект» (; 1974)
 «Три пісні для загадкових коханців» ():
 «Експедиція однієї людини крізь життя» (; 1974)
 «Смак шрапнелі» (; 1974)
 «40 мільйонів кілометрів від найближчої блондинки» (; 1974)
 «Три загадки IV: Три монети в загадковому годинниковому фонтані» ():
 «Ретельне спостереження за жінками» (; 1975)
 «Нарцис повертає посмішку» (; 1975)
 «Рік тихого комп'ютера» (; 1975)
 «Три смертельні загадки V: Рік за роком зло перемагає» ():
 «У межах чорного кола» (; 1975)
 «Винищення великих тварин» (; 1975)
 «Що ти робиш? Навіщо ти це робиш?» (; 1975)
 «Момент апертури» ():
 «В очікуванні початку всесвіту» (; 1975)
 «Але без отворів» (; 1975)
 «Чи ви знайомі з Голманом Гантом?» (; 1975)
 «Три революційні загадки» ():
 «Падіння виду Бі» (; 1980)
 «У залах потойбіччя» (; 1980)
 «Прабатьківська оселя думки» (; 1980)
 «Її пальці на ногах були прекрасні на вершинах гір» ():
 «Інший шлях, ніж смерть» (; 1992)
 «Той особливий зелений колір наслідків» (; 1992)
 «Три місячні загадки» ():
 «Його Сьоме Небо» (; 1995)
 «Троянда ввечері» (; 1995)
 «На внутрішньому морі» (; 1995)
 «Мені приснилося, що я був Юнґом минулої ночі» (; 1974)
 «Меланхолія має пластикове ядро» (; 1974)
 «Завжди хтось поруч» (; 1975)
 «Відлучення» (; 1975)
 «Як це робили динозаври?» (; 1976)
 «У тумані життя» (; 1977)
 «Бум-Бум» (; 1977)
 «Міледі Психіатричних Скорбот» (; 1977)
 «Їнь, Ян і Юн: Три галактичні загадки» (; 1978)
 «Модернізація» (; 1980)
 «Кінець гри» (; 1981)
 «Назви себе християнином» (; 1982)
 «Як хлопчик Ікар виріс і після легендарної катастрофи дізнався нове про себе і навколишній світ, поки не зміг осягнути магію, яка була його в перші роки або Другий політ» (; 1982)
 «Паразити пристрастей» (; 1982)
 «Аналіз капітана» (; 1982)
 «Шанувальник Ейнштейна» (; 1983)
 «Безсмертний шторм б'є знову» (; 1983)
 «Ще одна історія на тему останньої людини на Землі» (; 1985)
 «Побутова катастрофа» (; 1985)
 «Операція "Інша щока"» (; 1985)
 «Одержимі любов'ю» (; 1985)
 «Тиша після тиші» (; 1985)
 «Найбільша сага всіх часів і народів» (; 1985)
 «Чудовисько з озера Лох-Ейв» (; 1985)
 «Фатальний розрив» (; 1987)
 «Герой» (; 1987)
 «Готель Мердека» (; 1987)
 «Ціна капусти» (; 1987)
 «Четвер» (; 1987)
 «Турнір» (; 1987)
 «Розмова про прогрес» (; 1988)
 «Гесс» (; 1988)
 «Секс і чорна машина» (; 1988)
 «Галюцинації Вордсворта» (; 1988)
 «День, коли загорілася земля» (; 1989)
 «Пригоди в торгівлі хутром» (; 1990)
 «Самотні люди—травма—мистецтво» (; 1991)
 «Споріднена кров у Кенсінґтон-Горі» (; 1992)
 «Ніжно — як вечірній схід сонця» (; 1992)
 «Англійський сад» (; 1993)
 «Міст дружби» (; 1993), novelette
 «Проблема слуги» (; 1994)
 «Монстр повсякденного життя» (; 1994)
 «Мадонна майбутнього» (; 1994)
 «У тунель!» (; 1995)
 «Обов'язкові канікули для всіх» (; 1995)
 «Закон проти дрібниць» (; 1996)
 «Загадка трьох місяців» (; 1997)
 «Смерть, лайно, любов, перетворення» (; 1997)
 «Астероїд Аполлон» (; 1999)
 «Дощ припиниться» (; 2000, The Pretentious Press)
 «Цілеспрямований художник» (; 2001)
 «Щастя навпаки» (; 2001)
 «Балакучі куби» (; 2001)
 Серія «Суперіграшки» ():
 «Суперіграшки: Гра може бути такою смертельно небезпечною» (; 2001)
 «Суперіграшки: Як весело перероджуватися» (; 2001)
 «Новий (урядовий) Дід Мороз» () або «Новий (урядовий) Дід Мороз: Моральна казка для всіх у Гедінґтоні» (; 2002)
 «Навколоземний об'єкт» (; 2002)
 «Десять мільярдів з них» (; 2005)
 «Трубопровід» (; 2005)
 «Шістнадцятий корпус» (; 2006)
 «Нічний тигр» (; 2006)
 «Безпечно!» (; 2006)
 «Життя, навчання, Лейпциґ і бібліотекар» (; 2007)
 «Чотири леді Апокаліпсису» (; 2007)
 «Своєрідна кістка, немислимий ключ» (; 2008)
 «Шанувальники в Палаці» (; 2008)
 «Первісток» (; 2010)
 «Нещасне людство» (; 2010)
 Серія «Доктор Хто» ():
 «Умвельти напрокат» (; 2010, BBC Books, )
 «Бенкелен» (; 2011)
 «Менш ніж рідні, більш ніж близькі» (; 2011)
 «Могутній Пекінський Мі-Ток» (; 2013)
 «Вищезазначені надлишки» (; 2016)

Поезії

Поетичні збірки 

 «Прощання з дитиною» (; 1982), збірка з 10 поем
 «Домашнє життя з котами» (; 1992), збірка з 34 поем
 «У готелі Каліґула та інші вірші» (; 1995), збірка з 74 поем
 «Пісні степів Середньої Азії: Збірка віршів Махтумкулі — поета-героя Туркменістану XVIII століття» (; 1995)
 «Монолог плутонця про смерть дружини» (; 2000, The Frogmore Papers), збірка з 7 поем
 «У великому домі» (; 2002), збірка з 48 поем
 «Темне сонце сходить» (; 2002), збірка з 50 поем
 «Смертний ранок» (; 2011)

Віршовані твори, що не входили до збірок 

 «Немає більше хороших історій про Марс, тому що нам не потрібні більше хороші історії про Марс» (; 1963)
 «Мостові години у Вескові» (; 1969)
 «Драма на річці Червелл» (; 1974)
 «Епітафія письменнику» (; 1974)
 «В іншому місті: Болонья» (; 1974)
 «Інновації в мистецтві» (; 1974)
 «Мій батько» (; 1974)
 «Прощання з холодною країною» (; 1974)
 «Літературна агентка» (; 1974)
 «Вірш у заміському саду» (; 1974)
 «Літо: 1773» (; 1976)
 «Купа: Пелюстки з комп'ютера святого Кледа» (; 1979)
 «Сон» (; 1983)
 «Тра-ля» (; 1994)

П'єси 

 «Смачна заправка Патаґонії: Три п'єси з однією дією» () — (1975), збірка
 Серія «Загадки» ():
 «Кістки Бертрана Рассела: Триптих абсурдних загадкових п'єс» ()
 «Майбутнє простягає руку допомоги» () — (1976)
 «Через галактику назад» () — (1976)
 «Там, де стіни обвішані мультимедійними портретами» () — (1976)

 «Зустрічі на відстані» () — (1978)

Примітки

Посилання 

 Бібліографія Браяна Вілсона Олдіса на вебсайті The Internet Speculative Fiction Database 

Олдіс
Твори Браєна Олдіса
Олдіс